

Sigle 
 Ol' Dirty Bastard – rapper statunitense
 Ordine di battaglia – lista delle unità, del personale e dell'equipaggiamento nemico
 Oreste Del Buono – scrittore e giornalista italiano
 One Dirty Bitch – Ring name di Jessica Kresa, wrestler statunitense

Codici 
 ODB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto San Jeronimo, Cordova, Spagna

Informatica 
 ODB – formato di file ed estensione di database OpenDocument